Suðurey kan syfta på följande platser:

Island 

 Suðurey, ö, Suðurland
 Suðurey (ö i Island, lat 65,07, long -22,46), 

Robotskapade Islandförgreningar